Ю́рий Юлиа́нович Вейнгольд (1 апреля 1921, Раевка — 9 сентября 2012, Белгород) — советский и российский философ, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ (1995), заведующий кафедрой философии БГТУ им. В. Г. Шухова (1976—2006). Главный редактор 10-томной Книги памяти жертв политических репрессий.

Биография 
Родился 1 апреля 1921 г. на ст. Раевка (Уфимский район, Башкирская АССР) в семье комиссара железнодорожного участка, в том же году с родителями переехал в с. Кочетовку Обоянского уезда (ныне Ивнянский район Белгородской области), а затем в г. Валуйки (c 1954 г. районный центр Белгородской области). Его отец Юлий Геранимович Вейнгольд строил железную дорогу Валуйки — Балашов — Пенза, в 1937 г. его обвинили в шпионаже в пользу Германии и Польши и арестовали, он был приговорён к ВМН.

В 1938 г. Ю. Вейнгольд окончил в Новосибирске среднюю школу № 22. Трудовую деятельность начал в 16 лет — вначале — грузчиком, потом старшим вожатым в интернате, а заодно начал преподавать математику. Затем поступил во Всесоюзный заочный юридический институт (Москва).

В 1939 г. призван на советско-финскую войну снайпером, так как имел почетное звание и значок «Ворошиловский стрелок». В 1941 г. направлен на обучение в военную электротехническую академию им. С. М. Буденного в Ленинграде. Великую Отечественную прошёл от первых и до последних дней: командир спецподразделения воздушного наблюдения, оповещения и связи на Ленинградском, Волховском, Карельском, Первом Дальневосточном фронтах. Трижды ранен, дважды контужен, получил инвалидность. Награждён орденами и медалями.

В 1950 г. окончил Всесоюзный заочный юридический институт, аспирантуру — в 1960 г.

С 1950 по 1976 г. работал в Киргизском государственном университете (до 1956 г. совмещал с работой во Фрунзенских филиалах Московского библиотечного и заочного финансово-экономических институтов).

С 1976 г. работал в Белгородском технологическом институте строительных материалов (в 1994—2003 гг. — Белгородская государственная технологическая академия строительных материалов, с 2003 г. — Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова).

В 1976 г. стал первым заведующим кафедрой философии, которую возглавлял в течение 30 лет. Затем работал профессором кафедры теории и методологии науки.

Профессиональная и научная деятельность 
Кандидатская диссертации «Право как социологическая категория» (1963). Докторская диссертация «О советском опыте минования капитализма и его субъективном факторе (Анализ перехода народов Средней Азии и Казахстана от докапиталистических отношений к социализму как следствие их социально-волевых усилий)» (1972).

Автор 11 монографий, 20 книг, свыше 22 статей и 25 брошюр и учебных пособий, при его непосредственном участии 66 соискателей защитили кандидатские и 27 докторские диссертации, трое из них стали членами-корреспондентами национальных Академий наук, один — вице-президентом АН Монголии.

Основные научные публикации 
 Вейнгольд, Ю. Ю. Категории человеческой сущности, сущности человека, его существования, жизненного призвания и смысла жизни. М., 1981;
 Вейнгольд, Ю. Ю. Смысл жизни человека как философская категория. М., 1984;
 Вейнгольд, Ю. Ю. О логике научного исследования и открытия как логике установления новой истины в инженерном стиле мышления. М., 1986;
 Вейнгольд, Ю. Ю. К вопросу о родовой сущности человека. М., 1986;
 Вейнгольд, Ю. Ю. Человеческий фактор сегодня. М., 1987;
 Вейнгольд, Ю. Ю. Логика научного исследования и открытия : учеб. пособие для студентов вузов /Ю. Ю. Вейнгольд. — Белгород : БелГТАСМ, 1999. — 45 с.
 Собственноручные замечания Гегеля на полях своей рукописи «Философия права» / сост. Ю. Ю. Вейнгольд. — Белгород : Крестьянское дело, 2001. — 148 с
 Вейнгольд, Ю. Ю. Избранные труды / Ю. Ю. Вейнгольд. — Белгород : Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2005. — 365 с.
 Вейнгольд, Ю. Ю. Современные философские проблемы техники и технических наук. : учеб. пособие / Ю. Ю. Вейнгольд. — Белгород : Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2006
 Вейнгольд, Ю. Ю. Введение в религиоведение : учеб. пособие. Ч. 1 / Ю. Ю. Вейнгольд. — Белгород : Издательство БелГУ, 2006. — 158 с.
 Духовное возрождение : сборники научных трудов / ред.: Н. И. Шевченко, Ю. Ю. Вейнгольд и др. — Белгород : Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 1999—2011.
 Некапиталистическое развитие и социальная воля: очерки социологического исследования социальной воли как элемента субъективного фактора перехода ранее отсталых стран к социализму. — Mektep, 1970.

Книга памяти жертв политических репрессий 
Вейнгольд Ю. Ю. является «главным автором и редактором Книг памяти жертв политических репрессий, в которых собраны копии протоколов допросов, списки, а также фотографии репрессированных и статьи о них»: «Жертвами пали» (1996), «Живи и помни» (1998), «О прошлом память возвращая» (2001), «Незабытые» (Ч. 1, 2003), «Возвращая к жизни имена» (2004), «Незабытые» (Ч.2, 3, 2006), «Мы вас помним и любим» (2007), «Не предавать забвению» (2009), «Мы Вас чтим, помним и любим» (2010).
За кропотливую работу Ю. Ю. Вейнгольд награждён почетной медалью Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации «Спешите делать добро»(2010 г.)

Переводы с немецкого 
Вейнгольд Ю. Ю. как один из переводчиков принял участие в подготовке и издании двух энциклопедических книг:
 Большой путеводитель по Библии : пер. с нем. — Москва : Республика, 1993. — 479 с.
 Бидерманн, Г. Энциклопедия символов : пер. с нем. / Г. Бидерманн. — Москва : Республика, 1996. — 335 с.

Награды, премии и звания 
 Орден «За храбрость» (1942)
 Медаль «За оборону Ленинграда» (1943)
 Орден «Красной Звезды» (1943)
 Медаль «За боевые заслуги» (1943)
 Медаль «За отвагу» (1944)
 Медаль «За оборону Советского Заполярья» (1945)
 Медаль «За победу над Германией в ВОВ» (1945)
 Медаль «За победу над Японией» (1946)
 Медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1966)
 Медаль «50 лет Вооруженных сил СССР» (1968)
 Серебряная медаль ВДНХ (1972)
 Медаль «За доблестный труд» (1970)
 Нагрудный знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» (1971)
 Медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1975)
 Медаль «60 лет Вооруженных сил СССР» (1978)
 Медаль «Участнику битвы за Ленинград. Ветеран Волховского фронта» (1978)
 Медаль «Ветеран Карельского фронта» (1978)
 Орден «Отечественной войны первой степени» (1985)
 Медаль «Ветеран труда» (1985)
 Медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1985)
 Серебряная медаль ВДНХ (1988)
 Медаль «70 лет Вооруженных сил СССР» (1988)
 Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1995)
 Медаль «Отличник народного образования» (1996)
 Медаль Жукова (1996)
 Памятная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (2005)
 Памятная медаль «Воину Победителю» (2008)
 Нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2001)
 В 1995 г. ему было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».

В 1998 г. Кембриджский международный биографический центр наградил Вейнгольда Ю. Ю. медалью «Человек года», а американский Биографический институт включил его в 7-е издание книги «5000 знаменитых людей мира».

Ю. Ю. Вейнгольд награждён более 100 грамотами и дипломами министерства образования, администрации Белгородской области, Почетной грамотой губернатора Белгородской области (2011 г.).

Память 
1 ноября 2017 г. в БГТУ им. В. Г. Шухова открыли мемориальную доску в память о Юрии Вейнгольде, который долгое время возглавлял кафедру философии университета.

Примечания

Литература 
 Вейнгольд, Юрий Юлианович. Избранные труды / Ю. Ю. Вейнгольд; М-во образования и науки Рос. Федерации, Белгор. технол. ун-т им. В. Г. Шухова. — Белгород : Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2004 (Белгор. гос. технол. ун-т им. В. Г. Шухова). — 365 с. Российская государственная библиотека
 Большая биографическая энциклопедия. 2009.

Преподаватели Белгородского государственного технологического университета
Выпускники МГЮА
Преподаватели Киргизского национального университета
Философы СССР
Философы России
Члены РАЕН
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)